La palabra bolsón puede referirse a:
 un bolsón, en geomorfología una depresión endorreica propia de las zonas montañosas de las regiones áridas;
 un bolsón, nombre coloquial de la mochila o  en que los estudiantes llevan sus libros y útiles escolares;
 El Bolsón, ciudad en la provincia de Río Negro (Argentina);
 varios integrantes de los ficticios Bolsón, una familia de hobbits de los relatos del escritor británico J. R. R. Tolkien:
 Bilbo Bolsón, protagonista de la novela El hobbit;
 Drogo Bolsón, hermano del anterior; y
 Frodo Bolsón, protagonista de El Señor de los Anillos'', hijo del anterior y sobrino del primero.